Ралли Эстонии 2021 года (официально Rally Estonia 2021) — седьмой этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 15 по 18 июня в Эстонии. Это 11-ое Ралли Эстонии в истории, и 2-ое в рамках чемпионата мира.  

Первую победу в карьере одержал молодой финн Калле Рованпера, пролидировав на протяжении большей части дистанции. Единственным, кто мог составить ему реальную конкуренцию на данном этапе - Отт Тянак. Но эстонец выбыл из борьбы уже на четвёртом спецучастке. На подиум также попали пилоты Hyundai - Крейг Брин (первый подиум в сезоне) и Тьерри Невилль.   

Калле Рованпера стал самым молодым гонщиком, одержавшим победу на этапе чемпионата мира - 20 лет и 289 дней. Ранее этот рекорд принадлежал другому финну - Яри-Матти Латвале (22 года и 313 дней, Ралли Швеции 2008).

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 6, 51 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году
Июнь 2021 года
2021 год в Эстонии